Първенството по шахмат на Хърватия е официалния турнир по шахмат, който излъчва държавните шампиони при мъжете и жените на Хърватия. Организатор е Хърватската федерация по шахмат. Първото издание се провежда през 1992 година в град Джаково, Източна Хърватия.

Индивидуални първенства

Бележки 
  
  
 
 

Хърватия
Състезания по шахмат в Хърватия